(1956-1991...2016-)

 1. Играе под името „Торпедо“;
 2. Прекъснат в 32 минута при 0:1 заради гръмотевична буря;
 3. Играе се 1 полувреме заради проливен дъжд;

Източници 

Спорт в Русе
ФК Дунав (Русе)